Васи́лий Дми́триевич Му́хин:
 Мухин, Василий Дмитриевич — Георгиевский кавалер; капитан; 13 февраля 1905.
 Мухин, Василий Дмитриевич (1915—1978) — гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.